Telúrio
Tê
Te (kana)

Desambiguações de siglas